A kiowa szó jelentheti:

Kiowa megye Colorado állam, Amerikai Egyesült Államok
 OH–58 Kiowa - kifutóban lévő harci helikoptertípus
 Kiowa - észak-amerikai indián törzs a mai Amerikai Egyesült Államok területén
 Kiowa, Hardtner and Pacific Railroad vasúttársaság az USA-ban, mely 1908 és 2002 között működött